El nombre Hanzo puede hacer referencia a:

 Hanzo, personaje del videojuego Overwatch.
 Hattori Hanzō (1542-1596), samurái de los periodos Sengoku y Azuchi-Momoyama, uno de los ninja más conocidos de Japón.
 Hattori Hanzo, personaje de la serie de películas Kill Bill.
 Hanzo Hattori, personaje de la serie de videojuegos Samurai Showdown.
 Hanzo Hattori, personaje de la serie de videojuegos World Heroes.
 Hanzo Hasashi, el verdadero nombre del personaje Scorpion de la serie de videojuegos Mortal Kombat.